Семка:

Фамилия 
 Семка, Рышард (1925—2016) — польский архитектор, педагог, профессор.

Топоним
 Семка — река в Псковской области России, приток Люты.

См. также 
 Семки
 Сёмка